Daguerre peut faire référence à :

Patronymes 

 Louis Daguerre (1787-1851), est un artiste français considéré comme l'un des inventeurs de la photographie.
 Jean Daguerre, né en 1703 à Larressore, mort en 1785, abbé, fondateur et dirigeant du séminaire de Larressore.
 
 Jean-Philippe Daguerre (1968-), homme de théâtre français ;
 Jean-Philippe Daguerre (1975-), joueur français de volley-ball.
 Jean-Philippe Daguerre, est un acteur, réalisateur et scénariste français.
 Marie-Catherine Daguerre (1960), est une femme syndicaliste et politique française.
 Francis Daguerre (1908-1985), est un joueur français de rugby à XV.
 Olivier Daguerre (1969-), est un chanteur français.
 Martin Daguerre est une personne impliquée au  dans une affaire judiciaire qui fit grand bruit.

Toponyme

 Daguerre est le nom d'un cratère lunaire.
Daguerre est le nom d'un quartier de Mulhouse.
 la rue Daguerre est une voie du  de Paris.
 Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre (Dager).

Voir aussi
 Mémorial Daguerre à Washington (États-Unis)